Ко Вон Хї () — південнокорейська акторка.

Біографія 
Ко Вон Хї народилася 12 вересня 1994 року в столиці Республіки Корея місті Сеул. Свою кар'єру в якості моделі вона розпочала у 2011 році зі зйомок у рекламі, у наступному році вона стала обличчям рекламної кампанії однієї з південнокорейських авіакомпаній. У 2013 році вона дебютувала на телебаченні зігравши другорядну роль в історичному серіалі «Кривавий палац: Війна квітів». У наступні декілька років Вон Хї зіграла численні другорядні ролі в фільмах та серіалах. У 2019 році вона зіграла одну з головних ролей в фентезійному серіалі «Парфум». Навесні 2020 року відбулася прем'єра романтично комедійного серіалу «Ексцентричний! Шеф-кухар Мун», головну жіночу роль в якому зіграла Вон Хї.

Фільмографія

Телевізійні серіали

Фільми

Нагороди

Примітки

Посилання 
 Ко Вон Хї  на HanCinema.net
 Ко Вон Хї  на Korean Movie Database

Південнокорейські акторки
Уродженці Сеула